Everest se refiere normalmente al monte Everest, la montaña más alta sobre el nivel del mar, situada en el Himalaya, pero también puede referirse a:

 Lugares
 Everest (Kansas), ciudad en el de condado de Brown, estado estadounidense de Kansas.
 Municipio de Everest, municipio en el condado de Cass, estado estadounidense de Dakota del Norte.
 Campo Base del Everest, dos campos bases, cada una en lados opuestos del Monte Everest.

Personas
 George Everest (1790-1866), geógrafo y topógrafo galés, que le dio nombre al Monte Everest.
 Wesley Everest (1890-1919), veterano estadounidense de la Primera Guerra Mundial, famoso por la masacre de Centralia.

Miscelánea
 Editorial Everest, leonesa, con más 3.000 referencias y 50 años de historia, extinta en 2015.
 Club Deportivo Everest, equipo de fútbol profesional de Guayaquil.
 Expedition Everest, una de las atracciones favoritas de Animal Kingdom en Walt Disney World.
 Expedición Everest, un docu-reality argentino.
 Everest Premium Lager Beer, una cerveza nepalí tipo lager.
 Everest: A Climb for Peace, un documental sobre el ascenso al monte Everest de 2006, narrado por Orlando Bloom.
 Everest, película del año 2015 que narra la tragedia ocurrida en 1996 en la que ocho personas murieron al ascender a dicha montaña.